Хайдуров — фамилия; женская форма Хайдурова.
 Хайдуров, Виктор Алексеевич (1931—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хайдуров, Ефим Леонтьевич (1925—2012) — конструктор спортивных пистолетов, заслуженный советский стрелок, заслуженный тренер СССР.